Sahna és una ciutat i union council del Pakistan, al districte de Mandi Bahauddin i la província del Panjab. Està situada a aproximadament 211 metres d'altitud.

Ciutats del Pakistan